Роднико́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Родниковая улица — улица в Анапе.
 Родниковая улица — улица в Ижевске.
 Родниковая улица — улица в Костроме.
 Родниковая улица — улица в Курске.
 Родниковая улица — улица в Липецке.
 Родниковая улица — улица в Москве.
 Родниковая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Родниковая улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Родниковая улица — улица в Донецке.
 Родниковая улица — улица в Кропивницком.
 Родниковая улица — улица во Львове.
 Родниковая улица — улица в Симферополе.
 Родниковая улица — улица в Черновцах.

Белоруссия 
 Родниковая улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Родниковая улица — улица в Астане.